Hamar Ádám (Cegléd, 1986. március 20. –) magyar labdarúgó,  a Monor SE csatára.

Források 
Hamar Ádám adatlapja a transfermarkt.hu oldalon
hlsz.hu

1986-ban született személyek
Ceglédiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Jászberényi SE labdarúgói
Az Egri FC labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Élő személyek
A III. kerületi TVE labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A Monor SE labdarúgói